Ла Трибуна има више значења:

 Ла Трибуна (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Трибуна, Куернавака (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику